Спасение — избавление от опасности.
 Спасение — общее понятие для различных религий: как они понимают спасение.
 Спасение — в христианстве спасение человека от греха и его последствий — смерти и ада, и обретение спасённым человеком Царства Небесного — соединения с Богом.

Фильмы 
 Спасение — гонконгский фильм 1971 года.
 Спасение — болгарский фильм 1984 года.
 Спасение — американский фильм 1987 года.
 Спасение — американский фильм 1995 года.
 Спасение — индийский фильм 2001 года.
 Спасение — датский фильм 2014 года. 
 Спасение — российский фильм 2015 года.

См. также 
 Спасатель
 Salvation